Kunert est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1952), historien polonais
Günter Kunert (1929-2019), écrivain et scénariste allemand
 (1927-2012), ingénieur et inventeur allemand
 (1929-2020), scénariste et réalisateur allemand
 (né en 1974), réalisateur et scénariste polonais
 (né en 1987), joueur allemand de football

Homonymie de patronyme